Stanići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Stanići, un village situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Stanići, un village situé dans la municipalité de Kapela, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
Stanići, un village situé dans la municipalité d'Omiš, comitat de Split-Dalmatie.